est un album composé en 2013 par Éric Mouquet, membre fondateur de Deep Forest. Lokua Kanza, Blick Bassy, Olyza, Wasis Diop, Zama Magudulela, et Wes frère Dany de Mouataba prêtent leur voix au projet.

Liste des titres

Notes et références

Liens externes 
 http://www.billboard.com/artist/300670/deep-forest/chart?f=339

Album musical sorti en 2013